Příjmení Barrett nosí mnoho osobností:

 Aaron Barrett (* 1974), zpěvák skupiny Reel Big Fish
 Amy Coneyová Barrettová (* 1972), americká právnička
 Apollon Barret (1804–1879), francouzský hobojista
 Arthur Barret (1836–1875),americký politik
 Barbara Barrettová (* 1950), americká manažerka a republikánská politička
 Beauden John Barrett (* 1991), novozélandský mistr světa v ragby
 Brigetta Barrettová (* 1990), americká výškařka
 Dave Barrett (* 1930), kanadský politik
 David V. Barrett (* 1952), britský spisovatel
 Elizabeth Barrettová-Browningová (1806–1861), anglická básnířka
 Majel Barrettová (1932–2008), americká herečka
 Marlyne Barrett (* 1978), americká herečka
 Stephen Barrett (* 1933), psychiatr
 Syd Barrett (1946–2006), britský hudebník, člen skupiny Pink Floyd
 Wade Barrett (* 1980), anglický wrestler
jiné
 Barrett (album), druhé sólové album Syda Barretta